Чемпионат Ольстера по гэльскому футболу () — ежегодный чемпионат по гэльскому футболу, проходящий с участием команд ирландской провинции Ольстер. Организацией турнира заведует  при Гэльской атлетической ассоциации. Турнир проводится с 1888 года; в 2013 году состоялся юбилейный, 125-й розыгрыш чемпионата Ольстера.

Спонсорами турнира являются Vodafone, Ulster Bank и Toyota.

Регламент 
В чемпионате участвуют девять сборных, представляющих три графства Республики Ирландия и шесть графств Северной Ирландии. Он начинается в мае, проходит по олимпийской системе и завершается финалом, проходящим в третье воскресенье июля на стадионе  (в 2004—2006 годах финал принимал Кроук Парк). В предварительном раунде две команды выясняют, кто из них будет играть в четвертьфинале: победитель присоединяется к семи автоматически прошедшим в четвертьфинал и борется в дальнейшем за победу в чемпионате Ольстера. Победитель получает Англо-Кельтский кубок, представленный Ольстерскому совету в 1925 году редактором англо-кельтской газеты из Кавана Джоном Ф. О'Хэнлоном (), и автоматическую путёвку в финальный этап Всеирландского чемпионата; проигравшие отправляются во Всеирландскую квалификацию.

Команды-участницы

Рекордсмены по победам 
Рекордсменом турнира по числу побед является команда графства Каван, выигравшая 39 титулов чемпиона Ольстера, однако предпоследний был взят в 1969, а последний — в 1997 году. Единственной командой, не побеждавшей в чемпионате Ольстера, является сборная графства Фермана. По оценкам прессы, именно в чемпионате этой провинции наиболее жёсткая конкуренция, однако команды из Ольстера до 1990 года считались слабыми по всеирландским меркам, выиграв всего 8 раз Всеирландский чемпионат (Каван — 1933, 1935, 1947, 1948 и 1952,  — 1960, 1961, 1968). Ситуация изменилась в 1991—1994 годах после череды побед ольстерцев в чемпионате; всего с 1991 года ольстерцы выиграли больше Всеирландских чемпионатов, чем любая другая провинция. Финал 2019 года стал самым результативным по общему числу набранных очков: результат чемпиона оказался вторым за всю историю финалов (после 1933 года), а проигравшего — крупнейшим среди результатов всех команд, проигравших в финалах.

Ниже представлены результаты всех команд с 1988 года. Золотым цветом выделены годы, когда команда выиграла и чемпионат Ольстера, и Всеирландский чемпионат.

Все финалы

См. также 
 Всеирландский чемпионат по гэльскому футболу
 Чемпионат Коннахта по гэльскому футболу
 Чемпионат Ленстера по гэльскому футболу
 Чемпионат Манстера по гэльскому футболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ольстерского совета ГАА 

Гэльский футбол
Спортивные соревнования в Ирландии
Ольстер